Спасоевич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Спасоевич, Душан (1969—2003) — югославский и сербский криминальный деятель.
 Спасоевич, Илия (род. 1987) — индонезийский футболист югославского происхождения. 
 Спасоевич, Неда (1941—1971) — югославская сербская актриса театра и кино.
 Спасоевич, Теофило (1909—1970) — югославский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.